O ASCOOP (abreviatura do seu nome oficial: Associação Atlética Esportiva e Recreativa dos Cooperados e Funcionários das Cooperativas do Distrito Federal) é uma agremiação desportiva e social brasileira, sediada em Gama, no Distrito Federal. O clube possui destaque principalmente pela sua equipe de futebol feminino, que já representou o Distrito Federal várias vezes na Copa do Brasil de Futebol Feminino e no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Sendo sua melhor participação, em 2010, quando foi o campeão.

Confrontos na Copa do Brasil 
 2010

 Primeira Fase
ASCOOP 4x1 Atlético MineiroAtlético Mineiro 3x2 ASCOOP
 Oitavas-de-Final
ASCOOP 1x1 FrancanaFrancana 0x1 ASCOOP
 Quartas-de-Final
ASCOOP 1x1 Duque de CaxiasDuque de Caxias 1x0 ASCOOP

 2012

 Primeira Fase
ASCOOP 0x6 Vasco da Gama

Títulos

Ver também 
 Copa do Brasil de Futebol Feminino
 Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino

Clubes de futebol feminino do Brasil
Clubes de futebol de Gama (Distrito Federal)